

Nombre 
 Sebastián, nombre.

Personajes 
Sebastián I, rey de Portugal.
Sebastián de Borbón y Braganza infante de España e infante de Portugal.
San Sebastián, mártir cristiano del siglo III.
San Sebastián, ciudad de España.
Sebastián Caboto, marino, cartógrafo y explorador italiano.
Sebastian Haffner, periodista y escritor alemán.
Sebastián Piñera, político y empresario chileno.
Sebastián Ortega, productor y cineasta argentino.
Sebastián Yatra, cantante y compositor colombiano.
Sebastián Spreng, pintor argentino.
Sebastian Vettel, piloto de automovilismo alemán.
Santiago Sebastián historiador del arte español.
Sebastian, nombre artístico del escultor mexicano Enrique Carbajal.
Sebastián Lerdo de Tejada político mexicano.
Joan Sebastian, cantante y actor mexicano.
Johann Sebastian Bach, compositor alemán.
Johann Sebastian Mastropiero, un compositor ficticio que emplea el grupo humorístico Les Luthiers.
Sebastián, cantante argentino de cuarteto, originario de la provincia de Córdoba. 
SebastiAn, músico y productor francés de french house

Toponimia 
Sebastián, localidad estadounidense en el estado de Florida.
Sebastián, localidad estadounidense en el estado de Texas.
Condado de Sebastian, condado del estado estadounidense de Arkansas.

Cine 
Sebastian, película de 2012, de Gregori J. Martin.

Miscelánea 
Síndrome de Sebastian, una enfermedad que pertenece al grupo de las Macrotrombocitopenias hereditarias.